Бланшар () — французьке прізвище.

Відомі носії 

Чоловіки
 Жан-П'єр Франсуа Бланшар (1753—1809) — французький винахідник, відомий насамперед як піонер повітроплавання та авіації.
 Жером Бланшар (н. 1981) — французький та російський фігурист.
 Жуль Бланшар (1832—1916) — французький скульптор.
 Ньютон Крейн Бланшар (1849—1922) — американський політик, сенатор США і 33-й губернатор Луїзіани.
 Олів'є Бланшар (н. 1948) — американський економіст французького походження.
 П'єр Бланшар (письменник) (1772—1856) — французький письменник.
 П'єр Бланшар (актор) (1892—1963) — французький актор.
 Рафаель Бланшар (1857—1919) — французький лікар, паразитолог та зоолог. 
 Шарль Еміль Бланшар (1819—1900) — французький зоолог та ентомолог.
 Едуард Ламан Бланшар (н. 1820) — англійський журналіст та драматург.
 Ель Бланшар (? — ?) — канадський гравець у лакрос, чемпіон літніх Олімпійських ігор 1904 року.

Жінки
 Домінік Бланшар ( 1927) — французька акторка.
 Ежені Бланшар (1896—2010) — найстаріша жителька Землі з травня по листопад 2010 року.
 Софі Бланшар (1778—1819) — французька піонерка повітроплавання, дружина Жана Бланшара.

Див. також 
 Бланчард (значення) — англомовний варіант прізвища/топоніма.

Французькі прізвища